«Попутчик» — название ряда художественных фильмов:

Попутчик (фильм, 1953, США)
Попутчик (фильм, 1976, Иран)
Попутчик (фильм, 1977, Италия)
Попутчик (фильм, 1986, СССР)
Попутчик (фильм, 1986, США)
Попутчик 2 (фильм 2003, США)
Попутчик (фильм, 2007, США)

см. также Попутчик